Илайша Кент Кейн (28 февраля 1820, Филадельфия, Пенсильвания, США — 16 февраля 1857, Гавана, Куба) — американский полярный исследователь, врач. 

Участник двух морских экспедиций в поисках Джона Франклина. Экспедиция 1853—1855 годов под руководством Кейна открыла море Кейна, пролив Кеннеди, ледник Гумбольдта и Землю Вашингтона (северо-западная Гренландия).

Труды Кейна в открытом доступе 

 The United States Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin: A personal narrative; Philadelphia: Childs & Peterson, 1856, at the :en:Making of America Project.
 Arctic explorations: The second Grinnell expedtion in search of Sir John Franklin, 1853,54,55; Philadelphia: Childs & Peterson, 1857, at the :en:Making of America Project.

Память 
В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Кейна кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Публикации

Литература 
 The Royal Navy in Polar Exploration from Franklin to Scott, E C Coleman 2006 (Tempus Publishing)

Ссылки 
 Биография
 Историческое общество Кейна

Исследователи Арктики
Учёные XIX века
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Медицинской школы Пенсильванского университета